A Bajok a tele vízilóval a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának tizedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Klausz András
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Cser Zsuzsa, Zsilli Mária
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Bakai Piroska, Gyarmathy Ildikó, Palkó József, Udvarnoki József
 Munkatársak: Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Körmöci Judit, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Novák Irén
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Víziló Jónás: Szabó Ottó

Kérem a következőt! (1. évad)